Krasnyj Łucz – nazwa toponimów na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie

Białoruś 
 Krasnyj Łucz – wieś w obwodzie witebskim
 Krasnyj Łucz – wieś w obwodzie homelskim
 Krasnyj Łucz – osiedle w obwodzie mohylewskim

Rosja 
 Krasnyj Łucz – osiedle w Kraju Ałtajskim
 Krasnyj Łucz – sieło w obwodzie amurskim
 Krasnyj Łucz – osiedle w obwodzie briańskim
 Krasnyj Łucz – dieriewnia w obwodzie włodzimierskim
 Krasnyj Łucz – osada w obwodzie leningradzkim
 Krasnyj Łucz – osiedle w wołowskim rejonie obwodu lipieckiego
 Krasnyj Łucz – osiedle w griazińskim rejonie obwodu lipieckiego
 Krasnyj Łucz – osiedle w dankowskim rejonie obwodu lipieckiego
 Krasnyj Łucz – osiedle w dołgorukowskim rejonie obwodu lipieckiego
 Krasnyj Łucz – osiedle w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Krasnyj Łucz – osada w obwodzie nnowogrodzkim
 Krasnyj Łucz – osiedle w obwodzie orłowskim
 Krasnyj Łucz – osiedle typu miejskiego w obwodzie pskowskim
 Krasnyj Łucz – chutor w obwodzie rostowskim
 Krasnyj Łucz – dieriewnia w obwodzie riazańskim

Ukraina 
 Krasnyj Łucz – wieś w rejonie amwrosijiwskim obwodu donieckiego
 Krasnyj Łucz – wieś w rejonie szachtarskim obwodu donieckiego
 Krasnyj Łucz – dawna nazwa miasta Chrustalnyj w obwodzie ługańskim
 Krasnyj Łucz – wieś w obwodzie ługańskim
 Krasnyj Łucz – historyczna część Charkowa